El término padre puede tener las siguientes acepciones:

 Padre, cualidad de progenitor masculino como una institución socio-cultural de filiación diferente de la función biológica de reproducción, concepto que describe al fundador de una corriente de pensamiento, el título que se le da al ancestro de un linaje y al fundador de una disciplina o sistema;
 Padre, en un contexto biológico es aquel ser vivo de sexo masculino que ha tenido descendencia directa y es el antecesor de sus hijos
 Padres, habitualmente en plural, se refiere al conjunto del padre y la madre;
 Padre es, para los cristianos, una forma de llamar a Dios;
  Dios Padre es la primera persona del Dogma de la Santísima Trinidad en la doctrina católica,
 Padre, honor que se le concede a un sacerdote regular en la Iglesia católica;;
 Santo Padre, denominación del Papa; 
 Padre es uno de los arquetipos junguianos;
 Padre, personaje de Codename: Kid Next Door;
 Padre, es un término usado para describir a un líder político  fundador de una nación.